Hellenocarum pisidicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Kit Tan. Hellenocarum pisidicum ingår i släktet Hellenocarum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pisidicum